Synagoga Josela Urysona w Łodzi (przy ulicy Cegielnianej 56)
 Synagoga Josela Urysona w Łodzi (przy ulicy Zachodniej 66)